Slovo (příjmení) Löw, Lőw, Loew měli ve svém jméně:

 Adolf Löw (1824–1883) – moravský průmyslník
 Dominik Löw (1863–1931) – československý politik německé národnosti
 Georg Löw (1830–1887) – českoněmecký železniční inženýr a politik
 Jan František Löw z Erlsfeldu (1648–1725), lékař a právník, rektor Univerzity Karlovy
 Rabbi Jehuda ben Becalel, též rabbi (Jehuda Arje) Löw ben Becalel († 1609) – židovský rabín a učenec, legendární tvůrce pražského golema
 Joachim Löw (* 1960) – německý fotbalista a později trenér
 Josef Löw (1834–1886) – českoněmecký hudební skladatel, varhaník, klavírista a učitel hry na klavír
 Leopold Löw (1810–1875) – rabín, jeden z představitelů konzervativního judaismu
 Marcus Loew (1870–1927) –  americký obchodní magnát a průkopník filmového průmyslu
 Rudolf Karel Löw (1871–1948) – český římskokatolický duchovní, člen augustiniánského řádu a poslední převor v Bělá pod Bezdězem

Související články 
 Löw-Beerovy vily ve Svitávce
 Levi (rozcestník)
 Löbl
 Löwe (Loewe)
 Löwy (Loewi, Löwi, Loewy)

Německá příjmení
Židovská příjmení